Клдиашви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Клдиашвили, Александр Григорьевич (?—1905) — русский химик.
 Клдиашвили, Давид Самсонович (1862—1931) — грузинский писатель.
 Клдиашвили, Ефро Каихосровна (1839—1913) — грузинская актриса.
 Клдиашвили, Нана Георгиевна — кинорежиссёр, сценарист, супруга Александра Згуриди.
 Клдиашвили, Серго Давидович (1893—1986) — грузинский писатель, сын Давида Самсоновича.
 Клдиашвили, Симон Григорьевич (1865—1920) — грузинский архитектор.